Алекса́ндр Анти́пов: Антипов, Александр Анатольевич (род. 1947) — российский дипломат.
 Антипов, Александр Васильевич (род. 1955) — советский легкоатлет.
 Антипов, Александр Викторович (род. 1975) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Антипов, Александр Иванович (1824—1887) — российский горный инженер.
 
 Антипов, Александр Петрович (1895—1945) — юрист, публицист, участник евразийского движения.
 Антипов, Александр Сергеевич (1901—1980) — контр-адмирал ВМФ СССР.